OPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Opuwa (Namibia)